Ста́рая Бурма́ () — упразднённая в 1986 году деревня Бурминского сельсовета Аскинского района Башкирской АССР. Находилась на правом берегу реки Тюй вблизи устья Бурминки.

История 
Во второй половине XIX века деревня Старая Бурма входила в состав 1-го стана Бирского уезда Уфимской губернии. Согласно сведениям 1870 года, в Старой Бурме было 31 двор и 154 жителя (74 мужчины и 80 женщин); преобладающая национальность — русские. Жители были заняты пчеловодством.

В 1920-х годах деревня Старая Бурма находилась в составе Аскинской волости Бирского кантона. По данным переписи 1920 года, в деревне было 66 дворов и 340 жителей (150 мужчин и 190 женщин); преобладающая национальность — русские. В 1952 году деревня Старая Бурма входила в Гординский сельсовет вместе с селом Новая Бурма. По данным на 1969 год, в деревне Старая Бурма Бурминского сельсовета проживал 141 человек; преобладающая национальность — русские. По данным на 1972 год, в деревне Старая Бурма Бурминского сельсовета преобладающая национальность — русские.

Исключена из учётных данных Указом Президиума ВС Башкирской АССР от 12.12.1986 N 6-2/396 «Об исключении из учётных данных некоторых населённых пунктов».

Географическое положение 
Расстояние до:
 центра сельсовета (Новая Бурма): 2 км,
 районного центра (Аскино): 6 км,
 ближайшей железнодорожной станции (Щучье Озеро): 42 км.

Примечания

Литература 
 Административно-территориальное деление Башкирской АССР (на 1 июня 1952 г.). — Башкирское книжное издательство, Уфа, 1953. C.24.
 Башкирская АССР : административно-территориальное деление на 1 июля 1972 года : [справочник] / Президиум Верхов. Совета Башк. АССР ; [сост. Н. Н. Кириллова, П. Ф. Максимов, М. Х. Мусин; отв. ред. Б. А. Абдрахманов]. — Изд. 6-е. — Уфа : Башкирское книжное издательство, 1973. — 386, [2] с. : табл. преим., карты. — Алф. указ.: с. 327—387. C.33

Населённые пункты, упразднённые в 1986 году
Исчезнувшие населённые пункты Аскинского района